Ballreich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ballreich (1913–1998), Jurist und Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft
 Rainer Ballreich (1930–2010), deutscher Biophysiker